Палла́да () — многозначное название:
 Паллада в древнегреческой мифологии — молочная сестра богини Афины.
 Паллада (Афина Паллада) — в древнегреческой мифологии — эпитет богини Афины.
 (2) Паллада — второй открытый астероид.
 Богданова-Бельская, Паллада Олимповна, урождённая Старынкевич, более известная просто как «Паллада» — светская львица 1910-х годов, поэтесса-любитель.

Предприятия 
 Херсонский государственный завод «Паллада»

Корабли, носящие (носившие) имя Паллада 
 «Паллада» — фрегат русского военного флота.
 «Паллада» — бронепалубный крейсер Российского императорского флота (1899—1905), однотипный «Авроре».
 «Паллада» — крейсер русского военного флота времён Первой мировой войны.
 «Паллада» — учебный парусный фрегат Дальневосточного государственного университета рыбной промышленности.
 «Паллада» — яхта, принадлежавшая управлению делами президента России, впоследствии была подарена РПЦ

Литературные произведения 
 «Фрегат „Паллада“» — цикл путевых очерков И. А. Гончарова.

См. также 
 Паллант

Примечания